Наха́бино — железнодорожная станция Рижского направления Московской железной дороги в одноимённом посёлке городского типа Московской области. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является грузовой, по объёму работы отнесена к 1 классу.

История 

Открыта в 1901 году в составе Московско-Виндавской железной дороги. Электрифицирована в 1945 году в составе участка Рижский вокзал — Нахабино, первого на Рижском направлении.

Начальник станции (ДС) — Мардовин Игорь Илларионович.

Реконструкция станции 

В связи с началом активных работ на строительстве МЦД-2 Подольск-Нахабино в январе 2019 года начались работы реконструкции станции и созданию ТПУ . 6 июня 2020 года открылся надземный конкорс с двумя выходами и сходами на островные платформы №1 и №2, 28 июля состоялось официальное открытие в присутствии мэра Москвы С.С. Собянина и генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова. 4 июля 2021 года заработала береговая платформа №3, строительство сходов с конкорса на неё продолжается.

Структура  

Станция имеет выходы в пгт Нахабино на улицы Железнодорожная, Вокзальная и Институтская.

Поезда дальнего следования на станции не останавливаются. Останавливаются все пригородные поезда. Является конечной станцией маршрута МЦД-2 Московских центральных диаметров. Пассажирское сообщение осуществляется электропоездами. На запад беспересадочное сообщение осуществляется до станции Шаховская, на восток — до станций Москва-Рижская и Подольск (на Курское направление). Через станцию проходят 72—73 пары пригородных поездов, для 20 пар станция является конечной. Время движения от Рижского вокзала до станции — 52 минуты.

На станции две высокие островные платформы, соединенные крытым пешеходным мостом (конкорсом) с посёлком, и четыре пассажирских пути. Электропоезда из Москвы отправляются с 1-й платформы, электропоезда в Москву — со 2-й платформы. Часть электропоездов, следующих в Москву от Нахабино из электродепо, отправляются от 1-й платформы, так как съездов из депо ко второй платформе не предусмотрено. В 2016 г. оборудована турникетами. На станции работает касса дальнего следования.

Является самой западной станцией скоростного городского транспорта Москвы.

Общественный транспорт 
Около станции находятся конечные остановки автобусов и маршрутных такси. Большинство автобусов пригородного и городского сообщения отправляются с Институтской улицы, автобусы № 29 и № 827 отправляются с Вокзальной улицы. Маршрутное такси № 496 Нахабино — Москва (м. Тушинская) прекратило работу с декабря 2011 года.

Интересные факты 
 В 1996—1997 годах в связи с убыточностью было закрыто движение по ветке Нахабино — Павловская слобода, отходившей от западной горловины станции. Ветка была построена в 1920-х годах для обслуживания военных полигонов. Электрифицирована, по разным источникам, в 1957, либо в 1964 году. До Павловской Слободы курсировали четырёх-шестивагонные электропоезда. Официально данная ветка была закрыта только в декабре 2011 года.
 За западной горловиной станции расположено моторвагонное депо «Нахабино» (ТЧПРИГ-17).
 От станции на юго-восток отходила ППЖТ-ветка к воинской части (ВИГ), расположенной недалеко от деревни Аникеевка, ныне остался только начальный участок линии.
 На станции имеется водонапорная башня постройки 1901 года. Она является одной из немногих уцелевших однобаковых водонапорных башен, построенных по типовому проекту Московско-Виндаво-Рыбинской ж.д. и до февраля 2008 года находилась в оригинальном виде. В конце февраля 2008 года шатровая деревянная часть башни и водяной бак были демонтированы. 
 Из оригинальных строений, времен постройки Московско-Виндаво-Рыбинской дороги, помимо водонапорной башни, до последнего времени сохранялись два служебных жилых дома, построенных по типовым проектам МВР ж.д. в период 1901..1904гг. В 2020 году один из них был снесен, в связи со строительством конкорса пересадочного узла.
 В постановке на охрану, как выявленных памятников архитектуры и техники начала XX века, объектам Водонапорная башня станции Нахабино, жилые дома на ст.Нахабино постройки периода 1901..1905гг. ГУКН МО было отказано.
 25 мая 2005 года на станции сгорело здание вокзала постройки 1901 года, находившееся рядом с северным кассовым павильоном.

Фотографии

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписания пригородных поездов по станции Нахабино — на Яндекс. Расписаниях
 https://vk.com/wall-163909655_10147
 https://vk.com/wall-163909655_10072

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Станции 2 класса
Грузовые станции
Железнодорожные станции и платформы городского округа Красногорск
МЦД-2